Avoca bezeichnet

Orte in Australien:
 Avoca (New South Wales)
 Avoca (Tasmanien)
 Avoca (Victoria)

in Irland:
 Avoca (Irland)

in Neuseeland:
 Avoca (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Avoca (Alabama), im Lawrence County – nicht mehr existent
 Avoca (Arkansas), im Benton County
 Avoca (Florida), im Hamilton County
 Avoca (Illinois), im Livingston County – nicht mehr existent
 Avoca (Indiana), im Lawrence County
 Avoca (Iowa), im Pottawattamie County
 Avoca (Kentucky), im Jefferson County
 Avoca (Louisiana), im St. Mary Parish
 Avoca (Michigan), im St. Clair County
 Avoca (Minnesota), im Murray County
 Avoca (Missouri), im Jefferson County – nicht mehr existent
 Avoca (Nebraska), im Cass County
 Avoca (New York), im Steuben County
 Avoca (North Carolina), im Bertie County
 Avoca (North Dakota), im Williams County
 Avoca (Oklahoma), im Pottawatomie County
 Avoca (Pennsylvania), im Luzerne County
 Avoca (Tennessee), im Sullivan County
 Avoca (Texas), im Jones County
 Avoca (West Virginia), im Clay County
 Avoca (Wisconsin), im Iowa County
 Avoca Park, im Hamilton County, Ohio

Fließgewässer:

 Avoca Island Cutoff, Fließgewässer im Terrebonne Parish, Louisiana

Sonstiges:
 Avoca Lake, See im Iowa County, Wisconsin
 Avoca Island, Insel im St. Mary Parish, Louisiana
 Avoca Historical Marker, Park im Murray County, Minnesota
 Avoca Prairie-Savanna State Natural Area, Park im Iowa County, Wisconsin
 Avoca State Wildlife Management Area, Park im Murray County, Minnesota
 Avoca, irische Whiskey-Marke der Cooley Distillery

im NRHP gelistete Objekte:
 Avoca (Altavista), in Altavista, Virginia, ID-Nr. 82004546
 Avoca Lodge, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 89002373
 Avoca Public School, in Avoca, Minnesota, ID-Nr. 79003715

Siehe auch:
 Avoca Township